Malwa bezeichnet:

 eine Region in Nordindien, siehe Malwa
 ein islamisches Sultanat, siehe Sultanat Malwa
 eine Erzählung von Gorki, siehe Malwa (Gorki) aus dem Jahr 1897
 einen Spielfilm von 1957, siehe Malwa (Film)
 ein Passagierschiff von 1873, siehe Malwa (Schiff, 1873)
 ein Passagierschiff von 1909, siehe Malwa (Schiff, 1909)